Zentrismus oder zentristisch steht für:

 Zentrismus (Marxismus), Strömung in der Arbeiterbewegung zwischen Revolution und Reformismus
 Betonung einer Mittelposition im politischen Spektrum, siehe Politische Mitte #Andere Länder

Siehe auch:
 Weitere Zentrismen unter -ismus#Z
 Zentralismus (Strukturprinzip der gesellschaftlichen Raumordnung)
 Zentralität (Grad der Konzentration struktureller oder steuernder Elemente eines Systems)
 Zentrieren (Herstellen der Symmetrie)
 Zentralisation (Begriffsklärung)
 Zentrierung (Begriffsklärung)
 Zentrum (Begriffsklärung)